Hede eller Hédé kan syfta på:

 Hede tingslag – ett tingslag i Jämtlands län 1671–1948
 Hede Fashion Outlet – ett köpcentrum i Varla
 Hede masugn – en masugn i Ångermanland

Personer
 Birgitta Hede (1900-talet), en svensk societetsskönhet och skådespelare
 Julia Hede (1962–), en svensk tidigare barnskådespelare
 Maria Hede (1967–), en svensk författare

Geografi

Sverige 
 Hede, Härjedalens kommun – en tätort i Härjedalens kommun
 Hede socken, Härjedalen – en socken i Härjedalen
 Hede landskommun, Härjedalen – en tidigare kommun i Jämtlands län 1863–1973
 Hede församling, Härnösands stift – en tidigare församling i Härnösands stift i Härjedalens kommun
 Hede kyrka, Härjedalen – en kyrkobyggnad som tillhör Hedebygdens församling i Härnösands stift –2010
 Hede distrikt, Härjedalen – ett distrikt i Härjedalens kommun och Jämtlands län 2016–
 Hede och Munkängen – en småort i Lilla Edets kommun
 Hede, Avesta kommun – en småort i Avesta kommun
 Hede, Kungsbacka kommun – en stadsdel i Kungsbacka kommun
 Hede, Askome socken – en by i Askome socken
 Hede, Hudiksvalls kommun – en bebyggelse i Hälsingtuna socken i Hudiksvalls kommun
 Hede socken, Bohuslän – en socken i Bohuslän
 Hede, Munkedals kommun – kyrkbyn i Hede socken i Munkedals kommun i Bohuslän
 Hede landskommun, Bohuslän – en tidigare kommun i dåvarande Göteborgs och Bohus län
 Hede församling, Göteborgs stift – en tidigare församling i Munkedals kommun i Göteborgs stift – 2006
 Hede kyrka, Bohuslän – en kyrkobyggnad som tillhör Sörbygdens församling i Göteborgs stift
 Hede distrikt, Bohuslän – ett distrikt i Munkedals kommun och Västra Götalands län 2016–

Frankrike 

 Hédé-Bazouges – en kommun i departementet Ille-et-Vilaine,

Kina 

 Hede (häradshuvudort), Jiangsu,

Se även
Heden
Heda
Norr-Hede